

Казанський район — колишній район, Кокчетавська область (1955-1963)

Казанський район — муніципальний район, Тюменська область
 Казанський район — колишній район, Марійська АРСР (1943-1959)
 Казанський район — колишній район, Сибірський край (1925-1929)
 Казанський район — колишній район, Північнокавказький край (1924-1927)
 Казанський район — колишній район, Татарська АРСР (1927-1938)